Columbia steht für:
 Columbia (Cocktail)
 Columbia (Kontinent), ein hypothetischer Superkontinent vor ca. 1,8 bis 1,6 Milliarden Jahren
 Columbia (Personifikation), poetische Bezeichnung für die Vereinigten Staaten bzw. für Nordamerika
 Columbia (Supercomputer), ein Großrechner der US-Raumfahrtbehörde NASA
 (327) Columbia, Asteroid
 Columbia Hills, Hügelkette auf dem Mars
 Columbia University in der Stadt New York
 Kernkraftwerk Columbia im US-Bundesstaat Washington
 KZ Columbia am späteren Columbiadamm in Berlin (1933 bis 1936)
 SC Columbia XXI Wien, ein österreichischer Fußballverein
 Team HTC-Columbia, ein Profi-Radsportteam
 ein Lied von Oasis auf dem Album Definitely Maybe
 eine Figur aus The Rocky Horror Picture Show

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Columbia (Alabama)
 Columbia City (Indiana)
 Columbia City (Oregon)
 Columbia (Connecticut)
 Columbia (Illinois)
 Columbia (Iowa)
 Columbia (Kalifornien)
 Columbia (Kentucky)
 Columbia (Louisiana)
 Columbia (Maine)
 Columbia (Maryland)
 Columbia (Mississippi)
 Columbia (Missouri)
 Columbia (New Hampshire)
 Columbia (New Jersey)
 Columbia (New York)
 Columbia (North Carolina)
 Columbia (Ohio)
 Columbia (Pennsylvania)
 Columbia (South Carolina)
 Columbia (South Dakota), im Brown County
 Columbia (Tennessee)
 Columbia (Wisconsin), im Clark County

Fahrzeughersteller:
 Columbia Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1897–1913)
 Columbia Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1891–1912)
 Columbia Engineering Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1905)
 Columbia Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1924)
 Columbia Taxicab Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1917) und Taxigesellschaft
 Columbian Electric Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1917)

Weitere Unternehmen:
 Columbia Aircraft Corporation
 Columbia Broadcasting System (CBS)
 Columbia Graphophone Company
 Columbia Pictures
 Columbia Records
 Columbia Sportswear, ein US-amerikanischer Bekleidungsfabrikant

Fahrzeuge

Schiffe:
 Columbia, mit dem Robert Gray 1787–1790 auf seiner Handelsreise mit China als erster Amerikaner die Erde umsegelte, siehe Robert Gray (Seefahrer)
 Columbia, eine Yacht, mit der Nathanael Herreshoff den America’s Cup 1899 und 1901 gewann
 Columbia (Schiff, 1880), US-amerikanisches Passagierschiff, 1907 gesunken
 Columbia (Schiff, 1889), von 1889–1898 und 1899–1904 ein Schnelldampfer der HAPAG, zwischenzeitlich Hilfskreuzer Rapido, zum Schluss Hilfskreuzer Terek

 Columbia (Schiff, 1902–1929), Passagierschiff der britischen Anchor Line
 Columbia (Schiff, 1913), von 1949–1957 Passagierschiff der Greek Line, gebaut 1913 als Katoomba
 Columbia (ex City of Waco), eine 1919 gebaute hölzerne 5-Mast-Brigantine für den Holztransport
 Columbia (Schiff, 1974), Fähre der US-amerikanischen Reederei Alaska Marine Highway
 Caronia (Schiff, 1948), ein Passagierschiff, 1968 kurzzeitig als Columbia im Dienst

Luftfahrzeuge:
 Columbia (Flugzeug), mit dem Clarence Chamberlin 1927 den Atlantik überquerte
 ein Luftschiff der Firma Goodyear (1968–1992), siehe Goodyear (Luftschiff)

Raumfahrzeuge:
 Columbia (Raumfähre), Space Shuttle der USA
 das Kommandomodul von Apollo 11

Geografie:
 District of Columbia, Bundesdistrikt der USA
 Kap Columbia, nördlichster Punkt Kanadas
 Columbia Mountains, Gebirge an der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten
 Columbia Mountains (Antarktika), Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Columbia Lake, See im Süden der kanadischen Provinz British Columbia
 Glacial Lake Columbia, eiszeitlicher See in den heutigen US-Bundesstaaten Idaho und Washington
 Columbia River (kurz auch Columbia), Fluss im Nordwesten Amerikas

Im NRHP gelistete Objekte:
 Columbia (Richmond), in Richmond, Virginia, ID-Nr. 82004585
 Columbia Arsenal, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 77001281
 Columbia Auditorium, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83004600
 Columbia Avenue Historic District, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 84000298
 Columbia Baptist Cemetery, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 79002709
 Columbia Baptist Church, in Columbia Center, Ohio, ID-Nr. 76001466
 Columbia Canal, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 79002392
 Columbia Central Fire Station, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 08001396
 Columbia Central High School, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 80003848
 Columbia City Hall, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 73001725
 Columbia City to Cascade City Road, in Vancouver, Washington, ID-Nr. 05001231
 Columbia Club, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000063
 Columbia Commercial Historic District, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 84003625
 Columbia County High School, in Lake City, Florida, ID-Nr. 93001154
 Columbia County Jail, in Magnolia, Arkansas, ID-Nr. 82000802
 Columbia Covered Bridge, in Columbia, New Hampshire, ID-Nr. 76000123
 Columbia Forest Historic District, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 04000047
 Columbia Gorge Hotel, in Hood River, Oregon, ID-Nr. 79003736
 Columbia Green Historic District, in Columbia, Connecticut, ID-Nr. 90001759
 Columbia Hall, in Dannebrog, Nebraska, ID-Nr. 05000724
 Columbia High School, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 79003368
 Columbia Historic District I, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 71000798
 Columbia Historic District II, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 71000799
 Columbia House, in Columbia Falls, Maine, ID-Nr. 00001203
 Columbia Hydroelectric Station, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 89002364
 Columbia Mills Building, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 82003902
 Columbia National Guard Armory, in Columbia, Missouri, ID-Nr. 93000197
 Columbia North Residential Historic District, in Columbia, Mississippi, ID-Nr. 09000625
 Columbia Park Band Shell, in Marshfield, Wisconsin, ID-Nr. 08000842
 Columbia River Bridge, in Wenatchee, Washington, ID-Nr. 82004198
 Columbia River Bridge at Bridgeport, in Bridgeport, Washington, ID-Nr. 95000632
 Columbia River Bridge at Kettle Falls, in Kettle Falls, Washington, ID-Nr. 95000260
 Columbia River Bridge at Northport, in Northport, Washington, ID-Nr. 95000624
 Columbia River Bridge at Wenatchee, in Wenatchee, Washington, ID-Nr. 95000623
 Columbia River Gillnet Boat, in Altoona, Washington, ID-Nr. 78002783
 Columbia River Highway Historic District, in Troutdale, Oregon, ID-Nr. 83004168
 Columbia River Quarantine Station, in Knappton, Washington, ID-Nr. 80004007
 Columbia Southern Hotel, in Shaniko, Oregon, ID-Nr. 79002150
 Columbia Southern Railroad Passenger Station and Freight Warehouse, in Wasco, Oregon, ID-Nr. 91000059
 Columbia Theater, in Longview, Washington, ID-Nr. 85003014
 Columbia Town Hall, in Columbia Center, Ohio, ID-Nr. 76001468
 Columbia Township Auditorium, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 05001104
 Columbia Turnpike-West Tollhouse, in Greenport, New York, ID-Nr. 00001571
 Columbia Union Church, in Epping, Maine, ID-Nr. 97000607
 Columbia Wagon Works, in Columbia Borough, Pennsylvania, ID-Nr. 01000057
 Columbia West End Historic District, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 86000394

Siehe auch:
 Colombia (Begriffsklärung)
 Columba (Begriffsklärung)
 Colomba (Begriffsklärung)
 Columbia College (Begriffsklärung)
 Columbia County (Begriffsklärung)
 Columbia Falls (Begriffsklärung)
 Columbia Township (Begriffsklärung)
 New Columbia (Begriffsklärung)
 Kolumbien (spanisch und englisch Colombia)